Kenmerkend, karakteristiek, waaraan men iets of iemand herkent

Televisie
 Typisch (documentairereeks) een reeks documentaireseries van BNNVARA en de EO
 Typisch RTL, een televisieprogramma op RTL 4